Claim (englisch für „Behauptung, Anspruch“) steht für:

 Claim (Werbung), Werbeslogan

 Claim, im angelsächsischen Raum einen Rechtsanspruch, siehe Anspruch (Recht)
 Claim (Bergrecht), im angelsächsischen Raum das Recht, Bodenschätze auf öffentlichem Grund zu gewinnen

 Das Reich und die Herrlichkeit, original The Claim, Western von Michael Winterbottom (2000)

Siehe auch:
 Claim Management (Nachforderungsmanagement)